W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 strefy CAF wzięło udział 28 reprezentacji, z czego dwie wycofały się w pierwszej rundzie. Rozgrywki odbywały się w systemie pucharowym.

Runda 1 

  wygrało w sumie 1:0 i awansowało.

  wygrał w sumie 7:3 i awansował.

  wygrał w sumie 4:1 i awansował.

  wygrała w sumie 4:2 i awansowała.

 zremisowała 2-2 i awansowała po karnych.

  wygrała w sumie 2:1 i awansowała.

  wygrała w sumie 4:0 i awansowała.

  awansował dzięki bramce strzelonej na wyjeździe.

  wygrała w sumie 5:1 i awansowała.

  się wycofała, więc  awansował bez gry.

  wygrała w sumie 6:3 i awansowała.

  się wycofała, więc  awansował bez gry.

 , , ,  zaczynają rozgrywki od drugiej rundy

Runda 2 
  się wycofała, więc  awansował bez gry.

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała.

  awansował dzięki golom strzelonym na wyjeździe.

  wygrała w sumie 4:2 i awansowała.

  wygrał w sumie 2:1 i awansował.

  awansowało.

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała.

  wygrał w sumie 4:4 i awansował.

Runda 3 

  wygrała w sumie 4:1 i awansowała.

  wygrała w sumie 2:1 i awansowała.

  wygrało w sumie 1:0 i awansowało.

  wygrał w sumie 6:2 i awansował.

Runda 4 

  wygrała w sumie 4:1 i awansowała do finałów.

  wygrał w sumie 4:1 i awansował do finałów.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej